Sibbern ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Sibbern (1816–1901), norwegischer Diplomat
 Valentin Sibbern (1779–1853), norwegischer Staatsrat